Alto Río Senguer, een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Río Senguer (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut